Томас Боакье (; ) — ганский футболист, защитник шведского «Хальмстада».

Клубная карьера 
Является воспитанником академии «Райт ту Дрим», в которой начал заниматься в 2004 году. Некоторое время выступал в юношеских соревнованиях в Англии за команду «Хартпери Колледж», а также проходил просмотр в «Манчестер Сити». В 2012 году скауты шведского «Эстерсунд», приехавшие в Гану на просмотр, заметили игру Боакье, в результате чего он подписал с клубом контракт на два года. Первую игру за новую команду провёл 11 августа против «Акрополиса» в первом дивизионе, появившись на поле в середине второго тайма.

24 марта 2015 года перешёл в «Варберг», выступающий в Суперэттане, заключив соглашение, рассчитанное на три года. Дебютировал за основную команду 19 апреля в гостевом поединке с «Энгельхольмом», выйдя в стартовом составе и проведя на поле 80 минут. За три сезона, проведённых в команде, принял участие в 86 матчах, в которых забил 13 мячей.

В ноябре 2017 года стал игроком «Хальмстада». В сезоне 2020 года вместе с командой стал победителем Суперэттана и вышел в Алльсвенскан. 11 апреля следующего года дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Хеккена».

Достижения 
Хальмстад:
 Победитель Суперэттана: 2020
 Второе место Суперэттана: 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хальмстада» 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com
 Профиль на сайте lagstatistik.se

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Варберг»
Игроки ФК «Хальмстад»